Ornamento (arte) - elementos puramente decorativos de arquitetura e artes decorativas
Ornamento (música)
Ou ainda:
Planta ornamental